Полутино — топоним: